Бад Тельц () — місто в Німеччині.
 Бад Тельц — хокейний клуб з м. Бад Тельц.